В род Elaphropus включают около 350 видов, подразделяя их в 7 подродов.

Систематика 
 род: 

 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод: 
 вид:

Примечания 

Elaphropus